Ermelo steht für:

 Ermelo (Niederlande), niederländische Stadt in der Provinz Gelderland
 Ermelo (Südafrika), südafrikanische Stadt in der Provinz Mpumalanga
 Ermelo (Arcos de Valdevez), ehemalige portugiesische Gemeinde im Kreis Arcos de Valdevez
 Ermelo (Mondim de Basto), portugiesische Gemeinde im Kreis Mondim de Basto

Siehe auch:
 Kloster Ermelo (Santa Maria de Ermelo), ehemalige Zisterzienserabtei am Rio Lima bei Arcos de Valdevez in Portugal
 Marschlager Ermelo, römisches Marschlager bei Ermelo, Niederlande